El término balseros puede referirse a:

 Balseros cubanos, nombre que reciben los cubanos que abandonan su país ilegalmente, usualmente en precarias embarcaciones.

 Balseros (documental), documental de TV3 sobre los balseros cubanos; nominado a los Premios de la Academia en 2004.

 Balseros (ópera), ópera de 1997 de Robert Ashley.